Spurio Furio Medullino Fuso – politico e militare romano, console nel 481 a.C.
 Spurio Furio Medullino Fuso – politico e militare romano, console nel 464 e nel 453 a.C.